Richard Lynch může být:

 Richard Lynch (teolog) (1611–1676) – irský teolog
 Richard Lynch (americký herec) (1936–2012) – americký herec
 Richard Lynch (velšský herec) (* 1965) – velšský herec